Herzog je německý titul vyšší šlechty, hodnost panovníka vévodství, v češtině mu odpovídá termín vévoda. 

Herzog je též příjmení řady význačných osobností:

 Andreas Herzog (* 1968) – rakouský fotbalista a fotbalový trenér 
 André Maurois (1885–1967) – vlastním jménem Émile Salomon Wilhelm Herzog, francouzský spisovatel
 Aura Herzogová (* 1928) – izraelská aktivistka, vdova po prezidentu Chajimu Herzogovi
 Felix Benedict Herzog (1859–1912) – americký inženýr a malíř
 Hendrik Herzog (* 1969) - německý fotbalista
 Chajim Herzog (1918–1997) – bývalý prezident Izraele
 Ja'akov Herzog (1921–1972) – izraelský rabín, právník a diplomat
 Jana Hercogová, česká lékařka a pedagožka
 Jicchak Herzog (* 1960) – izraelský politik, syn Chajima Herzoga
 Jicchak ha-Levi Herzog (1888–1959) – bývalý irský a izraelský vrchní rabín, otec Chajima Herzoga
 Josef Herzog (1864–1911) – rakouský politik
 Maurice Herzog (1919–2012) – francouzský horolezec a politik
 Oswald Herzog (1881–1939) – německý malíř a sochař
 Polona Hercog (* 1991) – slovinská sportovkyně, tenistka
 Roman Herzog (1934–2017) – bývalý prezident Spolkové republiky Německo
 Werner Herzog (* 1942) – německý filmový režisér, scenárista a producent

další významy
 Herzog & de Meuron, švýcarská architektonická kancelář
 Herzog, Fox & Ne'eman, izraelská právnická firma
 Neve Herzog, školský komplex v Izraeli 

Německá příjmení
Židovská příjmení